Серге́й Арка́дьевич Крупнякóв (6 апреля 1950, Бугульма, Татарская АССР, СССР) — советский и российский писатель, драматург, журналист, член Союза писателей России и Национального союза писателей Украины. Сын советского и российского писателя, народного писателя Марийской АССР, лауреата Государственной премии МАССР А. С. Крупнякова (1919—1994).

Биография 
Родился 6 апреля 1950 года в г. Бугульма Татарской АССР. В 1965 году окончил школу в г. Белогорске (Крым), приехал с семьёй в Йошкар-Олу и поступил в Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской, который закончил по специальности «преподаватель английского языка, истории и обществоведения». Служил в рядах Советской армии.

После демобилизации из армии вернулся в Йошкар-Олу, работал корреспондентом газет «Сельская новь» и «Марийская правда», заведующим литературной частью Республиканского русского драматического театра Марийской АССР.

После переезда в 1986 году в г. Севастополь Украинской АССР руководил городской детско-юношеской киностудией.

В настоящее время живёт и работает в г. Севастополе. Занимается мореплаванием на каравелла «Гикия» — своеобразном театре на корабле. Идея родилась в течение последних 15 лет работы в качестве шкипера на яхте «Гикия». Так были написаны пьесы «Гикия. Героиня Херсонеса», «Девочка и пират», «Зимний переход» (из серии «Мои пиратские похождения»). Увлекается бардовской песней, автор идеи бард-центра на корабле — площадки для встреч любителей бардовской песни, концертов авторской песни. Организует и ведёт работу дискуссионного клуба с обсуждением животрепещущих проблем Севастополя. Также занимается виноделием и производством копий древнегреческих амфор.

Семья 
Отец — А. С. Крупняков, известный советский и российский писатель, народный писатель Марийской АССР, лауреат Государственной премии МАССР.

Мать — Елизавета Михайловна Крупнякова (в девичестве — Царегородцева).

Женат, супруга — Валентина Викторовна, дочь — Дарья, сын — Александр.

Литературная деятельность 
Член Союза писателей России и Национального союза писателей Украины.

Пишет для детей и взрослых. В 1986 году написал свой первый роман «Крылья Киприды», который стал своеобразным продолжением романа его отца, писателя А. С. Крупнякова.

В 1996 году вышел в свет совместный с отцом фантастический роман «Амазонки», посвящённый истории Эвкинского Понта в далёкие времена, когда первые отряды древних руссов осваивали его просторы. В том же году изданы фантастический роман «Амазонки Таврийские», исторический роман «Амага» и другие произведения.

Пишет детские морские рассказы, автор сказки для детей «Золотое перо» (2010), которая вошла в сборник «Удивительные встречи» серии «Севастопольские писатели — детям».

Детские произведения опубликованы в коллективных сборниках, журнале для детей и юношества «Алые паруса» (г. Симферополь), вышли в радиоэфире Севастопольского радио. Повесть «По следам Листригонов» опубликована на сайте «Графская пристань».

В настоящее время работает над историческим романом «Гикия», действие которого происходит в Херсонесе во времена Древней Греции.

Работает в области драматургии, пишет сценарии к фильмам. Автор киносценария художественного сериала «Акпарс» и либретто балета «Комбо — золотое перо». Автор киносценария сериала «Пламя» о подвигах крымских партизан.

Основные произведения 
Далее представлен список основных произведений С. А. Крупнякова:

 «Зимний переход» — повесть (сайт «Графская пристань»)
 «Когда проснутся боги» — фантастическая повесть для детей и юношества
 «Дети Тари» — фантастическая повесть для юношества
 «Гикия» — пьеса
 «Ботик» — пьеса для детей
 «Птица счастье и птица совесть» — пьеса для детей
 «Девочка и пират» — пьеса для детей
 «Морской Орёл» — новые сказки Русской Тавриды
 «Калхас» — исторический роман
 «По следам Листригонов» — автобиографическая повесть
 «Гикия. Жизнь и подвиги последних амазонок Тавриды» — исторический роман

Основные опубликованные произведения 
Список основных опубликованных произведений С. А. Крупнякова:

 Крупняков А., Крупняков С. Амазонки. — М.: «Уникум», 1996. — 864 с.
 Крупняков С. Амазонки Таврийские. — М.: «Уникум», 1996.
 Крупняков С. Крылья Киприды. — М.: «Вече», 2007. — 320 с.
 Крупняков С. Крылья Киприды. — М., 2016. — 280 с.
 Крупняков С. Морской орёл. Новые сказки Русской Тавриды. — М., 2016. — 140 с.
 Крупняков С. По следам Листригонов  // Графская пристань, Севастополь. — URL:http://grafskaya.com/?p=4344.

Примечания

Ссылки 
 КРУПНЯКОВ СЕРГЕЙ. Биография
 Электронная библиотека Rulit.ru. Крупняков Сергей Аркадьевич
 КНИГОГИД. Сергей Крупняков
 Газета «Ваш Новый День». Сергей Крупняков, писатель: «Я счастлив, что Крым вернулся в Россию»
 Газета «Марийская правда». Век Крупнякова: интервью с сыном знаменитого писателя
 Телеканал МЭТР. Интервью с писателем, журналистом и сыном писателя А. Крупнякова Сергеем Крупняковым
 Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Состоялась творческая встреча с писателем С. А. Крупняковым

Родившиеся в Бугульме
Выпускники Марийского педагогического института
Члены Союза писателей России
Члены Национального союза писателей Украины
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Писатели-фантасты России
Авторы исторических романов
Авторы приключенческой литературы
Драматурги СССР
Драматурги России
Драматурги XX века
Журналисты СССР
Журналисты России
Журналисты XX века
Писатели Марий Эл